Jméno a příjmení Richard Berry nosí více osobností:

 Richard Berry (hudebník) (1935–1997) – americký hudebník
 Richard Berry (herec) (* 1950) – francouzský herec
 Richard J. Berry (* 1962) – americký politik